Gevers es un apellido holandés que puede referirse a las siguientes personas:

 André Gevers (nacido en 1952), ciclista de pista holandés

 Daniël Théodore Gevers van Endegeest (1793-1877), político holandés

 Ernest Gevers (1891–1965), esgrimista belga

 Ine Gevers (nacida en 1960), curadora holandesa de arte contemporáneo, escritora y activista.

 Marie Gevers (1883–1975), novelista belga

 Nick Gevers (nacido en 1965), editor y crítico de ciencia ficción sudafricano

 Randy Gevers (nacido en 1981), piloto de motos holandés

 Robert Gevers, jugador de hockey sobre césped belga

 TW.  Gevers, geólogo sudafricano

 Willem Gevers (1911–1994), noble holandés, diplomático y bobsledder

Lugares 

 Monte Gevers en la Antártida, lleva el nombre de T.W.  Gevers